Johann Heermann ist der Name folgender Personen:

* Johann Heermann (Kirchenlieddichter) (1585–1647), deutscher Kirchenlieddichter
 Johann Heermann (Politiker) (1897–1976), deutscher Politiker (CDU)
 Johann Anton Theodor Heermann (um 1762–1813), preußischer Architekt in Posen und Schlesien